Dans la mythologie grecque, Échidna est une divinité primordiale malfaisante, mère de nombreux monstres.
 En astronomie, (42355) Typhon I Échidna est le nom du satellite naturel de l'astéroïde (42355) Typhon.
 En biologie, Echidna est un genre de murènes.
 Les échidnés (du latin echidna, du grec ancien , « vipère » ; Tachyglossidæ) sont des mammifères appartenant au groupe des monotrèmes, comme les ornithorynques.